La controverse sur le visa de Victor Mallet est un incident s'étant déroulé à Hong Kong en 2018 que de nombreux experts considèrent comme ayant des implications majeures pour la liberté d'expression de la ville.

Le , le club des correspondants étrangers de Hong Kong organise une conférence avec pour invité Andy Chan, président du . Victor Mallet, vice-président du club, préside la séance. Le gouvernement chinois demande l'annulation de la conférence, et le gouvernement de Hong Kong exprime ses regrets car la question de l'indépendance franchirait les lignes rouges de la souveraineté nationale. Après une visite à Bangkok, Mallet se voit refuser un visa de travail par le gouvernement de Hong Kong. Mallet est soumis à un interrogatoire de quatre heures par des agents de l'immigration à son retour de Thaïlande le dimanche 7 octobre avant d'être finalement autorisé à entrer à Hong Kong.

En l'absence d'explication officielle, le refus de visa de Mallet est largement considéré comme représailles pour son rôle dans la présidence de la conférence avec Chan, que le club des correspondants étrangers refuse d'annuler. L', qui a vécu pendant des années sous la pression de l'autocensure, avertit immédiatement du « glas de la liberté d'expression ». John Lee, secrétaire à la sécurité, insiste sur le fait que l'interdiction de Mallet n'est pas liée à la liberté de la presse, mais refuse d'expliquer cette décision. L'incident provoque un débat furieux sur le modèle du « Un pays, deux systèmes » que Deng Xiaoping avait promis pour Hong Kong, et sur les restrictions aux libertés citées dans la déclaration conjointe sino-britannique qui prévoit un « degré élevé d'autonomie », des réformes démocratiques et le maintien de la liberté de la presse.

Contexte

Le Parti national de Hong Kong est un groupe politique local qui prône l' et le gouvernement de la République populaire de Chine à Pékin le considère comme une organisation séparatiste. En septembre 2018, dans un épisode sans précédent pour la ville, il devient le premier parti politique à être interdit par le gouvernement de Hong Kong.

Dans le cadre de sa série de discussions régulières à l'heure du déjeuner, le club des correspondants étrangers de Hong Kong organise un événement qui se tiendra le . L'invité est Andy Chan, président du Parti national de Hong Kong. Victor Mallet devait présider la conférence.

Le gouvernement de Pékin veut que le club des correspondants étrangers annule le déjeuner-conférence de Chan. Le bureau de Hong Kong du ministère chinois des Affaires étrangères publie une annonce le 3 août, déclarant son opposition résolue à « toute force extérieure fournissant une plate-forme aux forces indépendantistes pour diffuser leurs idées absurdes ». D'un autre côté, le gouvernement de Hong Kong exprime ses « profonds regrets » face à la décision du club des correspondants d'accueillir la conférence. De nombreuses personnalités politiques pro-Pékin de premier plan, notamment l'ancien chef de l'exécutif de Hong Kong Leung Chun-ying, s'opposent vivement et tentent de faire pression et d'intimider le club pour qu'il annule l'invitation dans les jours précédant la discussion. Leung fait valoir que le club loue ses locaux, l'ancien dépôt de Dairy Farm, au gouvernement, et déclare qu'il paye un « loyer symbolique » alors qu'il paye en fait un loyer au prix du marché. Le gouvernement de Hong Kong déclare : « Il est totalement inapproprié et inacceptable pour quiconque de promouvoir et de défendre ouvertement l'indépendance de Hong Kong, [et] en tant que tel, il est également totalement inapproprié et inacceptable pour toute organisation de fournir une plate-forme publique pour épouser de tels points de vue ».

Pour sa propre défense, le club déclare qu'il ne s'oppose ni n'approuve les opinions de ses conférenciers invités. Il insiste sur le fait que le public a le droit d'entendre les points de vue des différents côtés de tout débat, car Hong Kong est régi par l'État de droit et le respect de la liberté d'expression y est consacré. Lorsque le radiodiffuseur public Radio Television Hong Kong et les stations locales refusent toutes de diffuser l'événement, le club fait en sorte que le discours soit diffusé en direct sur Facebook.

Refus de visa 
Alors que la polémique éclate, Victor Mallet est rédacteur en chef des nouvelles Asie du Financial Times basé à Hong Kong où il vit avec sa famille et est vice-président du club des correspondants étrangers. Mallet et son employeur tentent de renouveler son visa de travail de la manière habituelle, mais sont informés le 2 octobre que son visa, qui expire le 3 octobre, ne sera pas renouvelé. Aucune raison n'est donnée. De retour d'une visite à Bangkok, Mallet découvre que le gouvernement de Hong Kong lui a refusé un visa de travail. On lui permet par la suite de revenir pour une visite de sept jours après avoir été interrogé par l'immigration de Hong Kong.

Comme les citoyens britanniques sont normalement autorisés à entrer sans visa pour les affaires ou le tourisme jusqu'à 180 jours, la décision du gouvernement est fortement critiquée par les législateurs de l'opposition. Elle est cependant bien accueillie par leurs homologues pro-Pékin. Un porte-parole du Financial Times déclaré :« C'est la première fois que nous rencontrons [un refus de renouveler le visa de travail] à Hong Kong, et nous n'avons pas reçu de raison du refus ».

Le 8 novembre, Mallet tente à nouveau d'entrer à Hong Kong en tant que visiteur, mais est refoulé après quatre heures d'interrogatoire à l'immigration, encore une fois sans avoir reçu de raison. Il espère ostensiblement démissionner de la vice-présidence du club, poste qu'il occupe depuis 2017, et aussi transmettre correctement ses responsabilités au Financial Times. Une source gouvernementale se contente d'indiquer que les cas de contrôle aux frontières du territoire sont examinés au cas par cas.

Réaction politique 
En l'absence d'explication officielle, le refus de visa de Mallet est largement considéré comme représailles pour son rôle dans la présidence de la conférence de Chan que le club des correspondants refuse d'annuler. Le club ne soutient pas l'indépendance de Hong Kong et déclaré que l'incident « mettait en évidence l'emprise de Pékin sur le territoire et l'érosion constante des droits fondamentaux garantis par les lois et les accords internationaux de Hong Kong ». En exigeant une explication complète de la part des autorités de Hong Kong pour ce refus de visa, extrêmement rare, sinon sans précédent, le club lance une pétition en octobre demandant au gouvernement de fournir une explication complète de cette décision. En outre, 19 anciens présidents du club signent une lettre au chef de l'exécutif début novembre, exhortant le gouvernement à expliquer le cas de Mallet.

John Lee, secrétaire à la sécurité, insiste sur le fait que l'interdiction de Mallet n'est pas liée à la liberté de la presse, mais refuse d'expliquer la décision, citant des « considérations sur la confidentialité des données ». La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, déclare que le département de l'immigration n'est pas obligé d'expliquer les cas individuels. Le conseil législatif de Hong Kong rejette une motion visant à convoquer des fonctionnaires de l'immigration à la législature pour répondre de l'affaire Victor Mallet. La motion échoue lorsque 36 législateurs pro-Pékin battent 24 législateurs pan-démocratie. L'adoption de la motion aurait forcé le secrétaire à la sécurité, John Lee, à expliquer la décision de ne pas renouveler le visa de Mallet. Lee fait valoir que la divulgation de cas individuels compromettrait les contrôles et la sécurité de l'immigration, et que la non-divulgation des raisons des refus de visa est également une pratique courante à l'étranger, et que seulement 1,3% des demandes ont été refusées jusqu'à présent en 2018. Il ajoute que la conformité avec les lois Hong Kong vont de soi.

Le consul général britannique à Hong Kong Andrew Heyn écrit à Carrie Lam au sujet du refus d'entrée de Mallet. Mark Field, ministre d'État britannique pour l'Asie et le Pacifique, avertit que la controverse pourrait affecter le climat des affaires dans la ville. Il se dit préoccupé par le fait que les signes croissants de pression sur le modèle « Un pays, deux systèmes » saperaient la confiance des entreprises. Field devait rencontrer le Premier secrétaire de l'administration  lors de son passage à Hong Kong.

Malcolm Rifkind, le ministre britannique des Affaires étrangères de 1995 à 1997, critique la décision sur les visas comme étant une « décision bizarre ». Il déclare que les valeurs fondamentales de Hong Kong, notamment la liberté d'expression et l'État de droit, sont sous pression. Affirmant que la « sécurité nationale est de plus en plus utilisée pour justifier des restrictions disproportionnées aux droits fondamentaux », Rifkind exhorte Hong Kong à revenir sur sa décision, affirmant que l'état de droit et les libertés fondamentales ont été le fondement de la prospérité et de la stabilité de la ville. De même, l'ancienne Première secrétaire de l'administration Anson Chan fait écho au sentiment concernant la décision du gouvernement comme étant une menace pour la confiance des entreprises. D'autre part, la législatrice pro-Pékin  de l' déclare que « Pour le club, ignorer l'avertissement du ministère chinois des Affaires étrangères est une très grave provocation ». Une autre législatrice, Priscilla Leung, déclare : « Il n'y a pas de place pour utiliser le journalisme comme un déguisement pour promouvoir l'indépendance ou l'autodétermination ».

Les gouvernements des États-Unis et de l'Union européenne expriment tous deux leur inquiétude face au refus de visa de Mallet et exhortent Hong Kong à expliquer sa décision. Des journaux américains tels que le New York Times et le Washington Post expriment leurs inquiétudes concernant l'affaire aux États-Unis dans des éditoriaux respectivement intitulés China's Media Crackdown Spreads to Hong Kong et China's Authoritarian Export. Marco Rubio, co-président de la Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine, affirme que les tactiques de Pékin utilisées dans le passé pour faire pression sur les agences de presse étrangères en Chine sont désormais « étendues à Hong Kong ».

L'Association des journalistes de Hong Kong exprime son choc et sa colère contre le gouvernement, déclarant : « La liberté d'expression et la liberté de la presse sont les fondements du succès de Hong Kong. Le refus du visa [de Mallet] nuira davantage à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, et il nuira gravement au statut de Hong Kong en tant que ville internationale ». Reporters sans frontières et l'Association du barreau de Hong Kong critiquent également l'interdiction apparente de Mallet. Lors de la première visite de Carrie Lam au Japon, les journalistes locaux l'interrogent longuement sur la décision du gouvernement de refuser un visa de travail à Mallet. Lam refuse de commenter, sauf pour déclarer que le fait que « tant de médias étrangers, y compris des médias japonais, ont utilisé Hong Kong comme base pour leurs reportages est en soi une très bonne indication de la liberté de reportage, du journalisme, à Hong Kong ».

Le China Daily, dirigé par le gouvernement chinois, répond aux critiques en affirmant que le renouvellement des visas du territoire est un droit souverain auquel aucun autre gouvernement ne peut interférer. Il accuse les gouvernements étrangers de faire de la démagogie : « Ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas une réponse, mais créer l'illusion que la liberté d'expression et de la presse à Hong Kong est en train de diminuer. La véritable intention des accusateurs est de salir la façon dont le modèle Un pays, deux systèmes est pratiqué ».

Notes et références

Voir aussi 
 
 

2018 à Hong Kong
Politique à Hong Kong
Média à Hong Kong
Violence politique en Chine